Benins voetbalelftal (mannen)
 Benins voetbalelftal (vrouwen)